Le tournoi du Michigan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974, classée en catégorie VS Tour, se dispute à Détroit du 20 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Michigan
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Michigan
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en février 1974